Die Ewige Eishockey-Bundesliga-Tabelle ist eine statistische Auflistung aller Spiele (also inkl. der Play-off-Spiele) in der Eishockey-Bundesliga. 

Die Bundesliga bestand zwischen 1958 und 1994. Durch mehrfache Modus-Änderungen kam es vor, dass Vereine trotz längerer Bundesliga-Anwesenheit weniger Spiele absolvierten. Die aktuellen Ergebnisse aus der Deutschen Eishockey-Liga sind in der Ewigen DEL-Tabelle aufgelistet.

Eishockey-Bundesliga
Bundesliga, Tabelle
Bundesliga